One Mississippi – album del 1996 di Brendan Benson
One Mississippi – album del 2000 dei J Church
One Mississippi – serie televisiva statunitense del 2016